Редфилд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1804—1876) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Вермонт (1852—1859).
 Редфилд, Альфред:
  (1890—1983) — американский океанограф, обладатель медали Александра Агассиза (1955).
  (1929—2019) — американский биофизик, лауреат премии Макса Дельбрюка (2006).
 Редфилд, Джеймс (род. 1950) — американский писатель, преподаватель и кинодраматург.
  (род. 1961) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола «Питтсбург Пайрэтс».
  (1879—1944) — американский математик; сформулировал теорему комбинаторики, получившу название теоремы Редфилда — Пойи.
 Редфилд, Кенни — филиппинский баскетболист, оладатель Кубка комиссара Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Хотдогс» (1994).
 Редфилд, Роберт:
  (1897—1958) — американский антрополог, президент Американской антропологической ассоциации (1944).
  (род. 1951) — американский вирусолог, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (2018—2021).
 Редфилд, Рошель (род. 1962) — американская актриса.
 Редфилд, Уильям:
  (1789—1857) — американский метеоролог, 1-й президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1848).
  (1858—1932) — американский политик, член Палаты представителей (1911—1913).
 Редфилд, Уильям (1927—1976) — американский актер.
 Редфилд, Эдвард (1869—1965) — американский художник.

Вымышленные персонажи 
 Клэр Редфилд — персонаж франшизы Resident Evil («Обитель зла»).
 Крис Редфилд — персонаж франшизы Resident Evil («Обитель зла»).

Топоним 
  — город в округе Даллас штата Айова (США).
 Редфилд — город в штате Арканзас (США).
  — город в округе Бурбон штата Канзас (США).
  — город в округе Осуиго штата Нью-Йорк (США).
  — город в округе Спинк штата Южная Дакота (США).